Wróblew (gromada w powiecie sieradzkim)
 Wróblew (gromada w powiecie wieluńskim)